Lamberti ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Lamberti (1895–1968), italienischer Kameramann 
 Hermann-Josef Lamberti (* 1956) deutscher Bankmanager
 Jakob Simon Lamberti (* um 1663–1722), Maler
 Giorgio Lamberti (* 1969), italienischer Schwimmer
 Giorgio Lamberti (Sänger) (* 1938), italienischer Opernsänger
 Lara Lamberti (* 1967), deutsch-italienische Schauspielerin, Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Mariano Lamberti (* 1967), italienischer Regisseur
 Paulus Friedrich Lamberti (1815–1871), deutscher Verleger
 Stefano Lamberti (1482–1538), italienischer Bildhauer und Notar
 Tony Lamberti, US-amerikanischer Tontechniker

Lamberti ist der Ortsname von
 Lamberti (Münster), Gemeinde, die 1903 nach Münster eingegliedert wurde

Lamberti ist der Name folgender Unternehmen:
 Lamberti Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lambertikirche
 Lamberty, Lamperti, Lambert